Несение креста (), также шествие (восхождение или путь) на Голгофу (; ):

 Несение креста — библейско-новозаветный сюжет.
 Несение креста (картина) — название многих картин.